USS Lake Champlain, nach dem Lake Champlain, dem Ort der ersten Seeschlacht der US-Marine, war der Name mehrerer Schiffe der US Navy:

 USS Lake Champlain (1917)
 USS Lake Champlain (CV-39)
 USS Lake Champlain (CG-57)

Lake Champlain
Lake Champlain